Negligence (engl. ‚Fahrlässigkeit‘; deutsch: ‚Unachtsamkeit, Sorglosigkeit, Nachlässigkei, Negligenz‘) steht für
 Criminal negligence (England und Wales), ein Institut des englischen Strafrechts
 Criminal negligence (Vereinigte Staaten)
 Negligence (England und Wales), ein Institut des englischen tort law
 Negligence (Band)